Senec kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Senec (ort i Slovakien), Bratislava,

Tjeckien 

 Senec (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar